Via Laurentina – strada di Roma
Laurentina – stazione della metropolitana di Roma
Laurentina – nome proprio di persona italiano femminile

Altri progetti